Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Gdańsku (ang. U.S. General Consulate in Gdansk, niem. Amerikanisches Konsulat in Danzig) – amerykańska placówka konsularna mieszcząca się w Gdańsku w latach 1836-1954.

Historia przedstawicielstw

Do I wojny światowej 
W Gdańsku Stany Zjednoczone utrzymywały placówkę konsularną w latach 1836-1916, pod następującymi adresami:
 Brotbänkergasse 705, obecnie ul. Chlebnicka 38 lub 39 (1839),
 Krebsmarkt 7, obecnie Targ Rakowy (1867-1872), 
 Fleischergasse 34, obecnie ul. Rzeźnicka (1874-1880),
 Brotbänkergasse 11 (1884),
 Frauengasse 45, obecnie ul. Mariacka (1886-1888),
 w Domu Schlütera przy Jopengasse 2, obecnie ul. Piwna (1890-1899), 
 Jopengasse 51 (1900), 
 Jopengasse 64 (1902-1903), 
 Hundegasse 43, obecnie ul. Ogarna (1904-1905), 
 Langermarkt 45, obecnie Długi Targ (1907-1914), 
 Große Wollwebergasse 4, obecnie ul. Tkacka (1915), 
 Jopengasse 64 (1916-1917), 

początkowo jako agencję konsularną, od 1906 w randze konsulatu. Do około 1905 agencja konsularna w Gdańsku podlegała konsulatowi w Szczecinie.

Agent konsularny Ernst August Claaszen dysponował prywatną rezydencją w Sopocie przy Ernststraße 8 (obecnie ul. Poniatowskiego).

Po I wojnie światowej 
W latach 1919-1920 Stany Zjednoczone utrzymywały w Gdańsku placówkę Departamentu Stanu z urzędnikiem w randze komisarza, której tuż przed powstaniem Wolnego Miasta Gdańska (15 listopada 1920) podniesiono rangę urzędu do konsulatu (29 marca 1920), 
 w latach 1921-1936 z siedzibą w budynku Gdańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia (Danziger Feuersocietät) przy Elisabethwall 9, obecnie Wały Jagiellońskie 36, 
 przy Hinderburgallee 55, obecnie al. Zwycięstwa (1938), 
 oraz przy Elisabethwall 9 (1939-1940). 

Następnie konsulat, wraz z ówczesnym konsulem Clarkiem Porterem Kuykendallem przeniesiono do Königsbergu.

Po II wojnie światowej 
W okresie powojennym, w 1945, Stany Zjednoczone ponownie uruchomiły urząd konsularny w Gdańsku, początkowo mającą status konsulatu generalnego, od 1946 konsulatu. Początkowo konsulat mieścił się w Sopocie w Willi Piotrowskiego przy ul. Kościuszki 41 (1946), a następnie w Gdańsku w willi z ok. 1900 w al. Grunwaldzkiej 1 (1947-1950). Pod koniec 1950 placówka zawiesiła działalność, nie była obsadzona przez pracowników służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a w marcu 1953 władze polskie wymusiły jej całkowitą likwidację.

Kierownicy konsulatu

Okres do 1914 r. 
 1836-1844 - Georg Baum, agent konsularny (1796–1844)
 1845-1888 – Peter Collas, konsul generalny/agent konsularny (1819-1889)
 1889-1902 – Philipp Karl Albrecht, agent konsularny (1857-1912)
 1902-1915 – Ernst August Claaszen, agent konsularny (1853-1924)

Okres 1919-1939 
 1919-1921 – William Dawson, komisarz/konsul (1895-1972)
 1921-1922 – Charles Lewis Hoover (1872-1949)
 1922-1923 – Charles Hahn Albrecht (1885-1929)
 1923-1929 – Edwin Carl Kemp (1884-1971)
 1929-1932 – Clarence Warwick Perkins jr., Warwick Perkins (1899-1987)
 1932-1933 – Charles Harrington Heisler (1888-1976)
 1934 – John Herman Bruins (1896-1954)
 1934-1938 – Waldemar John Gallman (1899-1980)
 1938 – Julius Wadsworth (1902-1999)
 1938-1940 – Clark Porter Kuykendall (1896-1957)

Okres od 1945 r. 
 1945-1947 – Joseph Floyd Burt, konsul generalny (1896-)
 1947-1949 – Howard Arthur Bowman, konsul (1894-1971)
 1949-1950 – Anthony J. Juraska, wicekonsul (1924-)
 1950 - Ernest V. Polutnik, wicekonsul (1893-1987)

Zobacz też 
 Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Bibliografia 
 
 Encyklopedia Gdańska, Fundacja Gdańska 2012
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221-238
 książki adresowe i telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 historia stosunków amerykańsko-polskich, w jęz. ang.
 historia stosunków amerykańsko-niemieckich, w jęz. ang.

Przypisy 

Stany Zjednoczone
Stosunki polsko-amerykańskie
Stany Zjednoczone
Gdańsk